

Мідники () — село в Польщі, в історичному Надсянні, у гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

Мідники (, , до 1939 ) — село в Вільнюському районі Литви.